Der Begriff Schwebebahn steht in der Fachsprache für ein spurgeführtes Verkehrsmittel, dessen Fahrgastzellen ohne Berührung über der Spurführung angehoben sind:

 Luftkissenschwebebahn, ein spurgeführtes Luftkissenfahrzeug
 Magnetschwebebahn, ein spurgeführtes Verkehrsmittel, das durch magnetische Kräfte in der Schwebe gehalten wird

Im Weiteren kann er auch für Fahrbetriebsmittel, die in einem Fluid gleiten, genutzt werden:

 Wasserkissengleitbahn,  ein spurgeführtes Verkehrsmittel, das auf Wasserkissen ruht

Außerhalb der Fachsprache wird der Begriff meistens für Hängebahnen genutzt:

 Hängebahn beziehungsweise H-Bahn, speziell:
 Wuppertaler Schwebebahn
 Schwebebahn Dresden
 Hängebahn Memphis
 Chiba Monorail
 Shonan Monorail
 Luftseilbahn

Siehe auch:

 Schmid-People Mover